Шнауцер:

 Шнауцер — группа пород собак.
 Шнауцер — краткое название породы собак «Миттельшнауцер».